ВТБ Ку́бок Льва Я́шина — ежегодный международный турнир по футболу, который проходит в России. Турнир назван в честь советского вратаря сборной СССР и «Динамо» (Москва) Льва Яшина. Права на название турнира принадлежат банку ВТБ. Бессменным участником турнира является ФК «Динамо» (Москва), за который всю свою карьеру играл Лев Яшин. С 2011 года в турнире принимают участие молодёжные команды.

Победители 
 1994 —  «Палмейрас»
 2010 —  «Динамо» (Москва)
 2011 —  «Фрайбург» (U-21)
 2012 —  Сборная Мексики (U-20)
 2014 —  «Динамо» (Москва) (U-21)

Московский международный турнир памяти Льва Яшина 
Регламент турнира: каждый сыграл с каждым один тайм по круговой системе. Победитель определялся по количеству набранных очков.

Примечание: в составе московских клубов выступали также игроки из других команд.

ВТБ Кубок Льва Яшина

2010 год

2011 год

2012 год

Группа «А»

Группа «Б»

Турнирная таблица. Группа «А»

Турнирная таблица. Группа «Б»

2014 год

Группа «А»

Группа «Б»

Турнирная таблица. Группа «А»

Турнирная таблица. Группа «Б»

Ссылки 

 Официальный сайт турнира

Товарищеские турниры по футболу
Футбольные соревнования в России
Лев Яшин
ФК «Динамо» Москва
Группа ВТБ